Peanut Butter & Co. – azienda statunitense
 Peanut Butter Wolf – disc jockey, beatmaker e produttore discografico statunitense
 Peanut Butter – album dei Joanna Gruesome del 2015
 Peanut Butter – film del 2007 diretto da Michelle Lynskey